«Alone» — песня норвежского диджея и продюсера Алана Уокера. Вокальную партию исполнила шведская певица Нуни Бао. Релиз песни состоялся 2 декабря 2016 года.

Музыкальное видео 
Релиз клипа состоялся 2 декабря 2016 года. По состоянию на январь 2020 клип на YouTube просмотрен более 1 миллиарда раз.

Большая часть сцен была снята в Норвегии, в родном городе Уокера Бергене, а также нескольких туристических достопримечательностей, таких как Ульрикен и Язык Тролля в Одде. Некоторые сцены были сняты в известных местах Европы, в Лондоне, Париже и Берлине. Некоторые видеоматериалы были предоставлены поклонниками Уокера со всего света.

Режиссёрами видео выступили Риккард и Тобиас Хаггбом, которые снимали «Faded» и «Sing Me to Sleep».

Alone (Restrung) 
10 февраля 2017 года Уокер выпустил акустическую версию песни по названием «Alone (Restrung)», произошло это ровно через год после выпуска «Faded (Restrung)». Клип акустической версии вышел 16 февраля 2017.

Список композиций

Чарты и сертификации

Еженедельные чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 

Песни 2016 года
Синглы, возглавлявшие хит-парад Финляндии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австрии
Песни Алана Уокера